Александар Воль (, род. 21 июля 1963, Риека) — австралийский шахматист хорватского происхождения, международный мастер (1994).

Биография 
Уроженец Югославии. Окончил геодезический факультет Загребского университета. Много лет жил в Австралии, позже некоторое время провел во Франции. В настоящее время живет в австралийском городе Байрон-Бей.

Чемпион Австралии 1991 / 92 гг. Победитель открытых чемпионатов Австралии 1989 (1—2 с Р. Хиллом) и 2009 (1—2 с Дж. Се) гг.

Чемпион Океании 2000 г. (получил место в основной сетке чемпионата мира ФИДЕ).

В составе сборной Австралии участник шести шахматных олимпиад (1992, 1996, 2000, 2002, 2006 и 2012 гг.).

Победитель турниров Doeberl Cup 2000 и 2005 (1—2 с Я. Роджерсом) гг.

Победитель международных турниров в Мельбурне (1993 г.), Канберре (1995 г.). Пятикратный победитель опен-турниров в Дортмунде. Победитель опен-турниров в Перте (1994 г.),  (2008 г.; 1—2 с Э. А. Фомиченко) и Висбадене (Schlosspark Open, 2009 г.).

Победитель чемпионатов Новой Зеландии 2002 / 03 и 2004 / 05 гг. (выступал вне конкурса).

Участник зональных турниров 1993 и 1995 гг.

Участник чемпионатов Содружества наций 1992 и 2017 гг.

Участник чемпионатов Великобритании 2000 и 2002 гг.

Участник чемпионатов Азии 2001 и 2010 гг.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Александара Воля на шахматных олимпиадах

Шахматисты Австралии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Риеке
Международные мастера по шахматам
Выпускники Загребского университета